Casotto bezeichnet:
 Casotto (Venetien), Gemeinde in der Provinz Vicenza, Region Venetien, Italien
 Strandgeflüster, italienischer Film von Sergio Citti aus dem Jahr 1977 (Originaltitel)